Meranesi – abitanti di Merana
Meranesi – abitanti di Merano